Juri Cisotti – calciatore italiano
 Umberto Cisotti – matematico, fisico e accademico italiano